Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Sierzputowski – polski wojskowy
 Grzegorz Sierzputowski – polski aktor
 Piotr Sierzputowski – polski trener tenisa
 Włodzimierz Sierzputowski – polski architekt, konserwator zabytków